BVE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto LAROCHE, Brive-la-Gaillarde, Francia
 BVE – Boso View Express TrainSim simulatore ferroviario creato dal giapponese Mr. Mackoy